Rezultati Prvenstva Avstralije 1926 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. John Hawkes je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  James Anderson (polfinale)
  Gerald Patterson (prvi krog)
  Richard Schlesinger (polfinale)
  John Hawkes (prvak)
  Pat O'Hara-Wood (četrtfinale)
  Norman Peach (četrtfinale)
  Garton Hone (četrtfinale)
  James Willard (finale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Moški posamično
1926